Bonsai se poate referi la:
Bonsai, arta tradițională japoneză de a crește plante și arbori de mici dimensiuni;
Bonsai Kitten, numele unui site parodic, ce "promoveaza" "arta" cresterii pisicilor in acvarii;
Bonsai CVS code management system, cod al unui sistem de management.

Bonzai se poate referi la:
 Bonzai Records, casă de discuri belgiană;
 Bonzai Linux, una din multele distribuții Linux bazate pe codul Debian;
 Peter Bondra, jucător de hochei pe gheață, al cărui poreclă este "Bonzai".

Banzai se poate referi la:
 Urare tradițională japoneză însemnînd "O mie de ani";
 Șarja Banzai, (jargon militar), o ultimă șarjă trasă la disperare;
 Banzai, ediție germană a revistei de manga Weekly Shonen Jump;
 Banzai (spectacol de televiziune), emisiune de televiziune japoneză axată pe jocuri;
 Banzai, (joc de pariuri), joc de pariat DVD bazat pe o emisiune de televiziune;
 Buckaroo Banzai, personaj din filmul The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension
 Banzai (The Lion King), personaj reprezentat de o hienă din filmul de desen animat produs de Walt Disney Studios, The Lion King, 1994;
 (The) Banzai Drop, procedeu tehnic în luptele profesioniste din SUA.